

Cinema
 Il cacciatore (The Chaser) – film del 1928 diretto da Harry Langdon
 Il cacciatore (The Deer Hunter) – film drammatico del 1978 diretto da Michael Cimino
 The Hunter - Il cacciatore (Shekarchi) – film thriller del 2010 diretto da Rafi Pitts

Televisione
 Il cacciatore (The Manhunter) – serie televisiva statunitense del 1974
 Il cacciatore – serie televisiva italiana del 2018

Letteratura 
 Il cacciatore – romanzo di Clive Cussler del 2007
 Il cacciatore – romanzo di Carlo Cassola del 1964
 Il cacciatore – romanzo di E. M. Corder del 1979

Pagine correlate 
Cacciatore
I cacciatori